

Patronyme 
Elgar est le nom de famille des personnes suivantes :
 Avril Elgar, actrice britannique
 Caroline Alice Elgar (1848-1920), femme de lettres anglaise
 Charlie Elgar (1879-1973), chef d'orchestre américain
 Dean Elgar (né 1987), joueur de cricket sud-africain
 Edward Elgar (1857-1934), compositeur romantique anglais
 Ilan Elgar (né en 1947), diplomate israélien
 Sybil Elgar (1914-2007), éducateur Colombie

Prénom 
Elgar est le prénom des personnes suivantes :
 Elgar († 1062), comte anglo-saxon, voir Ælfgar
 Elgar von Randow (1904-1977), diplomate allemand
 George Elgar Hicks (1824-1914), peintre anglais
 Elgar Howarth, compositeur et chef d'orchestre anglais

Autres 
Elgar désigne aussi :
 Elgar, méchant dans Power Rangers: Turbo ;
 Elgar Technology College, ancienne école à Worcester, dans le Worcestershire, en Angleterre
 Elgar, drame documentaire de 1962 ;
 Edward Elgar Publishing, éditeur universitaire international de sciences sociales
 The Elgar Sisters, duo islandais composé, entre autres, de Björk
 (4818) Elgar, astéroïde de la ceinture principale

Voir aussi 

  Symphonie (Elgar)
  Symphonie (Elgar)

Homonymie de patronyme